А́ндел — многозначный термин:

Топоним 
 Андел — станция Пражского метрополитена.
 Андел — кратер на видимой стороне Луны.

Фамилия 
 Андел-Схиппер, Хендрикье ван (1890—2005) — нидерландская долгожительница.
 Андел, Карел (1884—1947) — чехословацкий астроном.
 Андел, Петер ван— голландский учёный.